

Актау — місто, обласний центр Мангістауської області
 Актау — селище, Темиртауська міська адміністрація, Карагандинська область
 Актау — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Актау — село, Железінський район, Павлодарська область
 Актау — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Актау — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область
 Актау — міжнародний аеропорт міста Актау
 Актау — гірська вершина в Заілійському Алатау

Актау — присілок, Баймацький район, Башкортостан

Див. також 
 Новоактау
 Староактау